Marina di Altidona è una frazione del comune di Altidona e località balneare del litorale del medio Adriatico. La spiaggia di Marina di Altidona ha un ampio arenile e sabbia mista a ciottoli e ghiaia. Di facile accesso dal litorale, Marina di Altidona è circondata da una comoda pista ciclabile, da ampi parchi ed impianti sportivi (campi da calcio, calcetto, tennis e beach volley).
Situata fra le spiagge di Marina Palmense e Pedaso, nelle Marche, condivide con queste la pace di una tranquilla località balneare senza dover rinunciare però alle comodità offerte dagli stabilimenti balneari (chalet).
I fondali marini sono digradanti e le scogliere frangiflutto formano delle vere e proprie piscine dove anche i più piccoli della famiglia possono giocare a riva in sicurezza.

Dal 2021, la spiaggia di Marina di Altidona si fregia del vessillo della bandiera blu, indice della salubrità delle acque di balneazione così come dell’attenzione posta al servizio offerto, tenendo in considerazione la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Geografia e clima 
La frazione si estende sulla costa del medio Adriatico, fra le spiagge di Marina Palmense e Pedaso; a nord del fiume Aso, che segna anche il confine fra il proprio comune di appartenenza e quello di Pedaso.

Il clima è di tipo temperato caldo con inverni relativamente miti ed estati contraddistinte da temperature elevate, ma non torride. La temperatura media annua è di 15,3 °C, con una media di 7,0 C° nel mese più freddo, Febbraio, e di 24,5 C° nel mese più caldo, Agosto.

Storia 
Fino all'Ottocento il territorio di Marina di Altidona era scarsamente abitato e destinato all'attività agricola. Nella seconda metà dell'Ottocento, fu il luogo di sviluppo di diversi impianti industriali di produzione di calce e laterizi (Fornaci Bagalini). 
Lo sviluppo abitativo e turistico della frazione Marina iniziò tra gli anni 70 e 80 del novecento quando i terreni a sbocco sul Mare Adriatico di proprietà della famiglia Bagalini furono destinati alla realizzazione di un quartiere residenziale circondato da un parco di circa 4 ettari. Il progetto fu realizzato dall'Ing. Ulderico Bagalini che volle dare al nuovo quartiere una forte inclinazione turistica in armonia con il paesaggio circostante.
Negli anni successivi il territorio ebbe un continuo sviluppo abitativo fino ad arrivare a contare più di duemila residenti.

Luoghi d'interesse 

 La spiaggia naturale lunga circa 3 km forma delle vere e proprie piscine naturali. 
 Il Parco dei Ponti è un'ampia area verde attorniata da alberi secolari al cui interno è possibile incontrare la nutria, un roditore degli ambienti acquitrinosi. 
 Campo Sportivo Fratelli Bagalini dove la Polisportiva Altidona gioca le sue partite casalinghe.

Comunicazioni 
Marina di Altidona è ben collegata con le principali città italiane. Un'adeguata rete stradale, autostradale e ferroviaria assicura infatti alla località comunicazioni relativamente rapide con il resto delle Marche e d'Italia: la Strada statale 16 Adriatica passa a poche centinaia di metri dal centro dell'abitato e lo svincolo autostradale di Pedaso (A14) è a 2,5 km. di distanza dal paese. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Pedaso (Ferrovia Adriatica) situata a un paio di chilometri da Marina di Altidona. L'Aeroporto internazionale delle Marche è a circa 70 km di distanza ed è raggiungibile per autostrada e treno.

Turismo 
Le buone comunicazioni, unitamente alla bellezza delle spiagge di diversi tipi di arenile, alla vicinanza di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Porto San Giorgio, stazioni balneare fra le più frequentate d'Italia hanno incentivato lo sviluppo del turismo.

Note 

Frazioni della provincia di Fermo